«Генсбур. Любовь хулигана» (, дословно — „Генсбур, героическая жизнь“) — биографический фильм французского режиссёра  о жизни французского певца Сержа Генсбура. Премьера состоялась 20 января 2010 года.

Данный фильм был не первой попыткой экранизировать жизнь Генсбура, но в итоге стал первым, который был снят с одобрения родственников певца, которым пришлась по душе идея Жоанна Сфара показать биографию Генсбура через призму сюреализма.

Сюжет 
Фильм повествует о легендарном французском певце и поэте Серже Генсбуре.

По настоянию Джейн Биркин, бывшей любовницы Генсбура, режиссёр Жоанн Сфар обозначил жанр фильма как фантазию (сказку). Это объясняется большой долей художественного вымысла при отражении реальных жизненных вех главного героя (роман с Брижит Бардо, сотрудничество с Франс Галль и т. д.). Другие особенности сюжета: наличие мистики (альтер эго Генсбура — Рожа, эпизод с Ж. Греко), анахронизмы, огромное количество песен Сержа Генсбура (исполняемых по большей части самими актёрами).

В ролях

Премьеры 
Даты приведены в соответствии с данными IMDb.

  — 20 января 2010
  — 27 января 2010
  — 18 марта 2010
  — 21 марта 2010
  — 2 апреля 2010
  — 9 апреля 2010
  — 15 апреля 2010
  — 23 апреля 2010
  — 21 мая 2010
  — 8 июля 2010
  — 30 сентября 2010
  — 29 октября 2010
  — 4 ноября 2010
  — 17 декабря 2010

Примечания

Ссылки 

 «Парижская фантазия» — рецензия на фильм
  
 

Фильмы-драмы Франции
Фильмы-биографии Франции
Фильмы Франции 2010 года
Серж Генсбур
Фильмы Жоанна Сфара
Фильмы-биографии о певцах и певицах